Лазаревская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Лазаревская (Люцково нижнее) Каргопольского уезда (3-го стана), при речке Воложке, расположенная в 33 верстах от уездного города Каргополя. В деревне насчитывалось 27 дворов и проживало 175 человек (73 мужчины и 102 женщины). Действовали православная часовня, дегтекурное заведение и мельница.

По данным 1905 года имелось 40 дворов и проживало 240 человек (115 мужчин и 125 женщин). В административном отношении деревня входила в состав Ряговского общества Ряговской волости. Имелось 35 лошадей, 118 коров и 297 голов прочего скота.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, на левом берегу реки Волошки, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к востоку от города Каргополя, административного центра района. Абсолютная высота — 129 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц.

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района